Žunje (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Žunje (Knić), een plaats in de Servische gemeente Knić